Aguas Calientes bezeichnet:

 Aguas Calientes (Peru), eine Ortschaft in Peru
 Aguas Calientes (Argentinien), Ort in Argentinien
 Aguas Calientes (Bolivien)
 Aguas Calientes (Vulkan), einen Vulkan in Chile

siehe auch:
 Aguascalientes

siehe auch:
 Calientes (Cocapata), Ort im Municipio Cocapata, Bolivien